Premiera sezonului 4, Bravo, ai stil! a avut loc pe 22 ianuarie 2018, începând cu 11 concurente, 3 din ele fiind câștigătoare, și s-a sfârșit pe 16 iunie 2018 cu 4 finaliste. Au fost alese concurente care au participat în sezoanele precedente.

Silvia Oana Popescu, precedentă câștigătoare a sezonului 1, este câștigătoarea sezonului 4 al show-ului ,,Bravo,ai stil! All Stars", al titlului de cea mai stilată femeie din România și a marelui  premiului de 100.000 lei

Acest sezon este difuzat în fiecare luni până vineri de la ora 16:30, iar galele eliminatorii în fiecare sâmbătă de la ora 23:00, după emisiunea  Exatlon România.

Este un nou concept ,,Bravo ai stil!” care va înlocui următorul sezon al competiției, așa cum a fost anunțat în cadrul marii finale al sezonului 3.
Fostele cele mai bune concurente din cele trei sezoane anterioare „Bravo ai stil!” vor concura în acest sezon pentru o nouă miză. 
La fel ca în sezoanele precedente, acest sezon este prezentat de către Ilinca Vandici.

Informații generale 
Jurizarea este făcută de: 
Iulia Albu
Raluca Bădulescu
Cătălin Botezatu
Maurice Munteanu

În acest sezon, jurații originali ai emisiunii își vor păstra formula, fiind format din criticul de modă Iulia Albu, fashion editorul de la „Elle România” Maurice Munteanu și Raluca Bădulescu. Creatorul de modă Cătălin Botezatu va fi cel care l-a înlocuit pe Răzvan Ciobanu în acest sezon. Răzvan Ciobanu a anunțat oficial că părăsește show-ul „Bravo ai stil!”, pentru a se dedica în totalitate propriului său atelier de design vestimentar.
Iulia Albu îi va lua locul lui Răzvan Ciobanu, în a acorda sau a lua o stea din stelele primite după ce au fost jurizate de către cei trei jurați.

Punctaj
În acest sezon stelele vor fi acordate după calificativele pozitive primite pentru ținute („ai stil”). Astfel, la fiecare calificativ pozitiv de la unul dintre jurați vor primi o stea, iar punctajul maxim e de 3 stele pe zi.

Televoting
În acest sezon concurentele vor fi votate de public online, pe site-ul oficial al emisiunii. Doar fanii emisiunii pot vota concurentele (cei care apreciază paginile de Facebook, Instagram și YouTube) și timp de o săptămână vor acumula puncte de vot (pentru prima zi cei care s-au logat primesc automat 2 puncte de vot). Punctele de vot le vor folosi pentru a-și vota concurenta favorită sau mai multe concurente favorite, și de asemenea votarea concurentelor este gratuită. Votarea unei concurente se face accesând pagina acesteia de pe microsite-ul oficial ,,Bravo ai stil!”.

Votarea în Marea Finală 
În Marea Finală nu se va mai ține cont de voturile oferite de public  din mediul online de pe site-ul oficial al emisiunii, modalitatea de votare se schimba în  votarea prin SMS cu noul număr de telefon  1230 tarif 1.19 euro/sms (TVA inclus ) valabil pe rețelele Digi Mobil, Orange, Telekom Mobile, și Vodafone, tarif aplicat automat.
Foarte important de știu este ca vor fi luate în considerare doar voturile expediate doar de pe teritoriul României.
Concurentele nu au indicative, ele vor putea fi votate prin sms/mesaj cu numele fiecărei concurente preferate la numărul de telefon 1230.

Concurente 

Concurentele au fost dezvăluite pe 12 ianuarie 2018.
La sfarsitul săptămânii 17, Denisa a decis sa se retragă din competiție din cauza unor probleme personale. Când concurentele au intrat și au fost pregătite pentru gală, au intrat doar 6 concurente și cu 7 scaune, ultimul fiind gol. Ilinca Vandici a anunțat că Denisa nu mai este concurentă și nu mai face parte din competiția Bravo, ai stil! All Stars.
{| class="wikitable"
!Concurentă 
!Vârsta
!Sezonul original 
|-
|-bgcolor="ADFFE6"
|Alina
|31
|Sezonul 1, Locul 5
|-
|-bgcolor="FFB6AD"
|Andreea
|27
|Sezonul 1, Locul 3
|-
|-bgcolor="FFB6AD"
|Beatrice
|35
|Sezonul 3, Locul 8
|-
|
|-bgcolor="lightgray"
|Denisa
|19
|Sezonul 2, Locul 4
|-
|-bgcolor="FFB6AD"
|Emiliana
|19
|Sezonul 3, Locul 2
|-
|-bgcolor="FFB6AD"
|Irina
|29
|Sezonul 2, Locul 5
|-
|-bgcolor="ADFFE6"
|Iuliana
|19
|Câștigătoare, Sezonul 3
|-
|-bgcolor="FFB6AD"
|Larisa
|20
|Sezonul 1, Locul 4
|-
|-bgcolor="ADFFE6"
|Marisa
|21
|Câștigătoare, Sezonul 2
|-
|-bgcolor="FFB6AD"
|Otilia
|19
|Sezonul 2, Locul 8
|-
|-bgcolor="gold"
|Silvia
|36
|Caștigătoare  Sezonul 1
|-

Note
Concurentele au fost dezvăluite pe 12 ianuarie 2018.
La sfarsitul săptămânii 17, Denisa a decis sa se retragă din competiție din cauza unor probleme personale. 

Legendă

Atelierul "Bravo, ai stil!"

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:85%; width:70%; line-height:20px;"
|-
! style="width: 9%" |#
! style="width:7%" |Luni
! style="width:7%" |Marți
! style="width:7%" |Miercuri
! style="width:7%" |Joi
! style="width:7%" |Vineri
|-
! Săptămâna 1 
| - 
|style="background:#ffffe6;" |Iuliana  <small> Bustieră vintage
|style="background:#d5ff80;" |Denisa  <small> Jabou
|style="background:#ff4d4d;" |<span style="color:white">Beatrice  <small> Ținută kitsch
|style="background:#b3ffb3;" |Silvia  <small> Rochie de inspirație victoriană
|-
! Săptămâna 2
|style="background:#ffb3d9;" |Otilia  <small> Redingotă
|style="background:#ffff80;" |Alina  <small> Bolero din rijelină
|style="background:#cc99ff;" |Emiliana  <small> Ținută de împărăteasă
|style="background:#ffd699;" |Marisa  <small> Amanșură americană
|style="background:#b3b3ff;" |Andreea  <small> Basc
|-
! Săptămâna 3
|style="background:#ffb3d9;" |Otilia  <small> Ținută job de vis
|style="background:#b3ffb3;" |Silvia  <small> Cea mai sexy ținută
|style="background:#b3e6ff;" |Larisa  <small> Pantaloni spielhosen
|style="background:#cc99ff;" |Emiliana  <small> Valentine's Day
|style="background:#d5ff80;" |Denisa  <small> Ținută de nașă
|-
! Săptămâna 4
|style="background:#ffd699;" |Marisa  <small> Rochie qipao
|style="background:#ffffe6;" |Iuliana  <small> Rochie cu drapaje
|style="background:#ffff80;" |Alina  <small> Ținută seducătoare
|style="background:#b3b3ff;" |Andreea  <small> Pantaloni banană
|style="background:#ffb3d9;" |Otilia  <small> Rochie cu mâneci Julieta
|-
! Săptămâna 5
|style="background:#e6e6ff;" |Iuliana și Andreea   <small> Ținută de festival <small>(Summerwell și Electric Castle)
|style="background:#ffd699;" |Marisa  <small> Chemise
|style="background:#ff4d4d;" |<span style="color:white">Beatrice  <small> Rochie cu mânecă desprinsă
|style="background:#b3e6ff;" |Larisa  <small> Rochie cu decolteu Kennedy
|style="background:#d5ff80;" |Denisa  <small> Bluză virago și pantaloni palazzo
|-
! Săptămâna 6
|style="background:#ffb3d9;" |Otilia   Bluză cu mâneci "Dolman"
|style="background:#b3ffb3;" |Silvia   Rochie mulată cu decolteu și spatele gol
|style="background:#b3ffb3;" |Silvia   Rochie cu talie "Empire"
|style="background:#ffd699;" |Marisa   Bluză țărănească mexicană
|style="background:#b3e6ff;" |Larisa   Rochie cu mânecă "Leg-of-mutton" 
|-
! Săptămâna 7
|style="background:#ff4d4d;" |<span style="color:white">Beatrice  <small> Ținută sexy
|style="background:#cc99ff;" |Emiliana  <small> Ținută de inspirație "Teddy Bear" 
|style="background:#ffb3d9;" |Otilia   Corset de boudoir
|style="background:#ffff80; |Alina   Senzualitatea anilor '50 
|style="background:#d5ff80; |Denisa Ținută masculină cu accesoriu feminin
|-
!Săptămâna 8
|style="background:#ffffe6; |IulianaȚinută în stil propriu
|style="background:#cc99ff; |EmilianaȚinută all-black în stil propriu
| style="background:#b3e6ff; |LarisaȚinută în stil propriu
|style="background:#ffff80; |AlinaȚinută în stil propriu
|style="background:#ffb3d9; |OtiliaȚinută sport
|-
! Săptămâna 9
|style="background:#ff4d4d;" |<span style="color:white">Beatrice  <small> Rochie cu clin de tip godet
|style="background:#ff4d4d;" |<span style="color:white">Beatrice  <small> Ținută asimetrică
|style="background:#ffb3d9; |OtiliaȚinută pin-up
|style="background:#ffd699; |MarisaRochie cu talie întoarsă
|style="background:#cc99ff; |EmilianaCoat dress

|-
!Săptămâna 10
|style="background:#d5ff80; |Denisa Met Gala 2016: Forța modei în era tehnologiei
|style="background:#ffb3d9; |Otilia Rochie Bandage 
|style="background:#ff4d4d;" |<span style="color:white">Beatrice  <small> Rochie "fit and flare"
|style=background:#ffffe6;" |Iuliana  <small> Provocarea Colin's:  Ținută statement
|style="background:#cc99ff; |EmilianaRochie cu bretea spaghette
|-
!Săptămâna 11
|style="background:#b3e6ff; |LarisaRochie "Furtună a iubirilor" 
|style="background:#ffffe6; |Iuliana Rochie "Bodycon" cu mânecă episcopală 
|style="background:#ffff80;" |Alina  <small> Rochie simplă cu capă
|style="background:#d5ff80;" |Denisa  Ținută de reporter la "Fashion Week" 
|style="background:#ff4d4d;" |<span style="color:white">Beatrice  <small> Rochie "Revenge"
|-
!Săptămâna 12
|style="background:#b3e6ff; |LarisaRochie chasuble 
|style="background:#b3ffb3;" |Silvia  Sacou tip "Spencer" 
|style="background:#ffd699;" |Marisa  Fustă "Portefeuille" 
|style="background:#d5ff80;" |Denisa  Provocarea Colin's 
|style="background:#ffffe6; |Iuliana Rochie furou 
|-
!Săptămâna 13
|style="background:#ffd699;" |Marisa  Pantalon sclipitor cu talie cazută 
|style="background:#ffff80;" |Alina  Rochie "High low asymetric" 
|style="background:#ffb3d9; |Otilia Rochie "Burduf" 
|style="background:#ffffe6; |Iuliana Salopetă Palazzo cu suprapuneri 
|style="background:#b3e6ff;" |Larisa  <small> Provocarea Colin's: Ținută de club All-Denim
|-
!Săptămâna 14
|style="background:#ff4d4d;" |<span style="color:white">Beatrice  <small> Rochie sahariană 
|style="background:#b3ffb3;" |Silvia  <small>Rochie în stil "DIRNDL"
|style=background:#ffffe6;" |Iuliana  <small> Rochie în "A" cu dezvoltare în peplum
|style="background:#ffd699;" |Marisa  <small> Ținută office relaxantă pentru oraș
|style="background:#ffb3d9;" |Otilia  <small> Rochie "Kira"
|-
!Săptămâna 15
|style="background:#ffff80;" |Alina  <small> Rochie "Harem"
|style="background:#d5ff80;" |Denisa  <small> Rochie "Yoke"
|style="background:#b3ffb3;" |Silvia  <small> Rochie "Granny"
|style="background:#ffff80;" |Alina  <small> Rochie "Abaya"
|style="background:#ff4d4d;" |<span style="color:white">Beatrice  <small> Rochie "Skater"
|-
!Săptămâna 16
|style="background:#ffb3d9;" |Otilia  <small> Rochie "Cholly Backless"
|style="background:#ff4d4d;" |<span style="color:white">Beatrice  <small> Rochie "Backless" braziliană
|style="background:#ffff80;" |Alina  <small> Rochie sexy "Criss Cross Back"
|style="background:#ffd699;" |Marisa  <small> Rochie "Midriff"
|style="background:#d5ff80;" |Denisa  <small> Ținută de mers la film cu Tom Cruise
|-
!Săptămâna 17
|style="background:#ffb3d9;" |Otilia  <small> Rochie cu drapaje si decolteu "Halteră"
|style="background:#ff4d4d;" |<span style="color:white">Beatrice  <small> Rochie "Infinity"
|style="background:#d5ff80;" |Denisa  <small> Rochie "Cowl"
|style=background:#ffffe6;" |Iuliana  <small> Mânecă "Funnel"
|style="background:#ffd699;" |Marisa  <small> Pantalon "Jos bur"
|-
!Săptămâna 18
|style="background:#ffb3d9;" |Otilia  <small> Rochie cu decolteu adunat și spatele gol
|style="background:#ff4d4d;" |<span style="color:white">Beatrice  <small> Rochie cu decolteu "Potcoavă"
|style="background:#b3ffb3;" |Silvia  <small> Rochie de influență bizantină 
|style="background:#ffd699;" |Marisa  <small> Fustă "Gored"
|style="background:#ffff80; |Alina   Ținută în stil "Chanel" 
|-
!Săptămâna 19   Ținute pe baza unor schițe 
|style="background:#ffb3d9;" |Otilia  <small>
|style="background:#b3ffb3;" |Silvia  <small>
|style="background:#ffb3d9;" |Otilia  <small>
|style="background:#ff4d4d;" |<span style="color:white">Beatrice  <small>
|style="background:#ffff80;" |Alina
|-
!Săptămâna 20   Accesoriu 
|style="background:#ff4d4d;" |<span style="color:white">Beatrice  <small>
|style="background:#ffff80; |Alina  <small>
|style="background:#b3ffb3;" |Silvia 
|style="background:#ffd699;" |Marisa
|style="background:#e6e6ff;" |Iuliana 
|-
!Săptămâna 21
|colspan=5"| -|}Note:Începând din săptămâna a 19-a, concurentelor care vor merge în atelier li se va da o schiță realizată de Cătălin Botezatu pe care acestea trebuie sa o respecte, dar să o adapteze stilului lor.
În săptămâna a 20-a, concurentele sunt provocate să realizeze un accesoriu sau un produs vestimentar într-un timp de maxim 15 minute.
În ultima săptămână, atelierul s-a închis, concurentele nefiind nevoite să mai realizeze ținute.

Rezultatele săptămânale
Notă: La media stelelor nu se adaugă stelele primite pentru clasarea pe locul întâi în clasamentul publicului.NotePe data de 17 februarie 2018, în gala cu numărul 4, cu tema Nopți Orientale, Iuliana este câștigătoarea unei excursii la Paris Fashion Week alături de Cătălin Botezatu deoarece aceasta s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor.
În gala cu tema "Nopți Orientale", Cătălin Botezatu lipsește de la masa juraților deoarece acesta era  programat pentru un eveniment în Franța, la care nu putea renunța.
În gala cu tema "Aripi de înger", Victor Slav nu a putut să fie prezent în cadrul emisiunii deoarece acesta era accidentat la picior, astfel doar Alex și Bogdan au oferit cele 3 puncte.
În săptămâna a 7-a, Silvia a devenit prima concurentă care a obținut maximul de stele (max 15 ★).
În săptămâna a 12-a, concurentele au fost rugate să prezinte ținute formate din 3 piese vestimentare.
În ultima săptămână de concurs, concurentele au fost rugate să prezinte o parte dintre ținutele realizate de ele în atelier în genul unei prezentări de modă. În urma acestei provocări, concurentele primesc sau nu stele din partea juriului.
În Marea Finală, Alex Velea nu a putut sa fie prezent în cadrul emisiune, astfel incat Victor Slav și Bogdan Vlădău au acordat cele 3 puncte în lipsa lui.

Topul concurentelor în funcție de media stelelor:

Topul concurentelor în funcție de notele din gale:Legendă<small>
 ▲  - Concurenta a crescut în voturi/top; 
 ▼  - Concurenta a scăzut în voturi/top;✓ - Concurenta a ocupat aceeasi poziție în top.

</small>

 Eliminări NoteGala cu numărul 11 s-a mutat Duminica, ea fiind difuzată  normal pe 7 aprilie 2018.

Invitați speciali

Rezultatele finaleiEtapa IEtapa a II-aEtapa a III-a'''

Note 
Emisiuni de televiziune din România
Kanal D